Stolec ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Stolec (Złoczew)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Stolec (Ząbkowice Śląskie) (Stolz, Kreis Frankenstein in Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Stolec (Dobra) (Stolzenburg, Kreis Randow (Ueckermünde) in Pommern)